Helmenstein ist

ein Familienname:
 Frank Helmenstein (* 1965), deutscher Kommunalpolitiker (CDU) und Bürgermeister der Stadt Gummersbach

ein Ortsname:
 Helmenstein (Lechbruck am See), Ortsteil der Gemeinde Lechbruck am See, Landkreis Ostallgäu, Bayern